Финал Кубка европейских чемпионов 1987 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1986/87, 32-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 27 мая 1987 года, на стадионе «Пратерштадион» в Вене. В матче встретились португальский «Порту» и западногерманская «Бавария».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1986/1987

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1987
Кубок европейских чемпионов
Май 1987 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии
События 27 мая
Спорт в Австрии в 1987 году
Спорт в Германии в 1987 году
Спорт в Португалии в 1987 году